Wehen steht für:
 Wehe, eine rhythmische Muskelkontraktion der Gebärmutter während des Gebärens
 Wehen (Taunusstein), ein Stadtteil von Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis
 SV Wehen Wiesbaden, ein dort gegründeter Fußballverein